Matteo Paris – monaco benedettino inglese
Matteo Paris – pallavolista italiano

Pagine correlate 
Paris